Les Kachinas sont des esprits chez les Amérindiens Hopis et Zuñis, représentés sous forme de poupées.
 Kachina est aussi un prénom rare, usité aux États-Unis et en Australie.
 Kachina est le nom d'un village de Bulgarie, dans l'oblast de Blagoevgrad.
 Kachina, un jeu vidéo de Ben Esposito.